Phanodermatidae är en familj av rundmaskar. Phanodermatidae ingår i ordningen Enoplida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phanodermatidae 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Phanodermatidae